Kingittoq bezeichnet:
 Kingittoq, Ort im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kingittoq, Ort im Distrikt Ilulissat, Grönland, siehe Ilulissat#Geschichte
 Kingittoq (Upernavik), Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kingittoq (Berg, Ilulissat, nördlich), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kingittoq (Berg, Ilulissat, südlich), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kingittoq (Berg, Kangaatsiaq), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kingittoq (Berg, Maniitsoq) (auch Kingittut), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kingittoq (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kingittoq (Berg, Nuuk, nördlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kingittoq (Berg, Nuuk, südlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kingittoq (Berg, Paamiut, nördlich) (Tindingen), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kingittoq (Berg, Paamiut, südlich), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kingittoq (Berg, Qeqertarsuaq), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kingittoq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kingittoq (Berg, Upernavik), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kingittoq (Berg, Uummannaq, nordwestlich), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kingittoq (Berg, Uummannaq, südöstlich), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kingittoq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kingittoq (Insel, Ameralik), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kingittoq (Insel, bei Qeqertarsuatsiaat), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kingittoq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kingittoq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kingittoq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland